Жіночий футбольний клуб «Гінтра»; колишній «Гінтра Універсітетас» () — литовський жіночий футбольний клуб з міста Шяуляй, з 1999 року виступає в Чемпіонат Литви з футболу.

Історія 
Заснований в 1999 році, один з найвідоміших жіночих футбольних клубів Литви.

Досягнення 
  Чемпіонат (А-ліга)
  Чемпіон (21): 1999, 2000, 2003, 2005 — 2022.
  Віцечемпіон (1): 2004
  Бронзовий призер (1): 2002

  Кубок
  Володар (12):  2005 — 2016

Статистика виступів у національних турнірах 
Примітки:

Відомі гравчині 
Симона Величкайте
Довіле Доцкайте
Ріманте Йонушайте
Саулуте Райлайте

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт клубу 
 Профіль клубу  на сайті soccerway.com
Жіночі футбольні клуби Литви
Футбольні клуби, засновані 1999
Шяуляй
Засновані в Литві 1999